

Geografia 
 Crump – comune nella Contea di Hardin, Stato del Tennessee, Stati Uniti d'America

Persone 
 Benjamin Crump – avvocato statunitense
 Bruce Crump – batterista statunitense
 Casper Crump – attore danese
 Wesley Correa Crump – ex cestista portoricano